Joakim Trogrančić (Selakovići, Fojnica 18. siječnja 1882. – Fojnica, 9. kolovoza 1903.) bio je hrvatski i bosanskohercegovački franjevac, pjesnik i prevoditelj. Osnovnu školu završio je u Fojnici, gimnaziju u Gučoj Gori, filozofiju u Kraljevoj Sutjesci, a dvije godine teologije u Rimu.

Djela  
 Dobre odluke (rukopis, prijevod s talijanskog), 
 Pjesme (u rukopisu)

Izvori 

Hrvatski pisci iz Bosne i Hercegovine
Hrvatski franjevci
Bosanskohercegovački franjevci
Životopisi, Fojnica